Denzinger peut désigner :

 Heinrich Joseph Dominicus Denzinger
 Enchiridion symbolorum, aussi appelé le Denzinger en référence au nom de son premier éditeur, Heinrich Joseph Dominicus Denzinger